Кораљка Хрс (Земун, 21. октобар 1941) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Глумица 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|4
|2
|0
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|2
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|6
|3
|14
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1970. || Злостављање (ТВ филм) || /
|-
| 1970. || Та добра душа (ТВ филм) || /
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Као у лошем роману (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Браво маестро || Ива Будић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Злочин у школи || Јелена Купинец
|-
| 1984. || У раљама живота || Нена
|-
| 1984. || Габријел (ТВ мини серија)|| Кети
|-
| 1984. || Штефица Цвек у раљама живота (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1984. || Пет мртвих адреса (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Слике из живота једног шалабахтера (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Тражим сродну душу (ТВ мини серија) || Госпођа Љерка
|-
| 1992. || Каменита врата || /
|-
| 1995. || Ноћ за слушање || Агата
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Земунци
Биографије живих особа